Gersendis van Bigorre, gravin van Bigorre (?-1032)
 Garsenda van Carcassonne, co-burggravin van Carcassonne (1068-1069)
 Gersindis van Forcalquier, gravin van Forcalquier (1208-1222)